Чаравали — топоним в России: 
 Чаравали — село в Новолакском районе Дагестана.
 Чаравали — село в Лакском районе Дагестана, упразднено в 1944 г.
 Чаравали — село на территории Новостроя в Дагестане.
 Чаравали — река в Дагестане